Nogent-sous-Coucy est:
 Une éphémère commune du département de l'Aisne, absorbée en 1791 dans Auffrique-et-Nogent, cette commune fusionna elle-même, en 1921, dans Coucy-le-Château-Auffrique. 
 Une abbaye construite à cet endroit : l'abbaye de Nogent-sous-Coucy.